Шоста́цкий (, ) — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Шостацкий, Владимир Иванович (в монашестве Симео́н; род. 1962) — иерарх Православной церкви на Украине, митрополит Винницкий.
 Шостацкий, Григорий Николаевич (1908—1945) — полковник, герой Советского Союза.